Campionatul Mondial de Formula 1 din 2004 a fost cel de-al 58-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 55-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 47-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a optsprezece curse, începând în Australia pe 7 martie și terminându-se în Brazilia pe 24 octombrie.

Sezonul a fost dominat de Michael Schumacher și Ferrari, Schumacher câștigând pentru a șaptea și ultima oară Campionatul la Piloți. Coechipierul lui Schumacher, Rubens Barrichello, a terminat campionatul pe locul doi, cu Jenson Button pe locul trei pentru BAR. Ferrari a câștigat Campionatul Constructorilor pentru a 14-a oară.

În acest campionat s-au doborât mai multe recorduri. Michael Schumacher a câștigat 13 curse, doborând recordul său de 11 victorii într-un sezon din . De asemenea, a doborât recordul pentru cele mai multe titluri mondiale consecutive (5), iar Ferrari a doborât recordul pentru cele mai multe titluri consecutive la constructori (6).

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 2004 al campionatului.

 † Toate motoarele au fost de 3,0 litri, configurație V10.

Calendar 

Calendarul de Formula 1 din 2004 a prezentat două evenimente noi: Marele Premiu al Bahrainului și Marele Premiu al Chinei, desfășurate pe două circuite nou construite în Sakhir și Shanghai. Sezonul a prezentat cele mai multe curse din afara Europei până în acel moment; opt Mari Premii au avut loc în America, Asia și Oceania. Marele Premiu al Braziliei a trecut de la intervalul tradițional de început de sezon pentru a deveni cursa finală a sezonului, în timp ce Marele Premiu al Statelor Unite a trecut de la data anterioară de la sfârșitul lunii septembrie la sfârșitul lunii iunie, ca o cursă consecutivă cu Marele Premiu al Canadei.

Singura ieșire a fost Marele Premiu al Austriei, după șapte ani de curse pe A1-Ring, circuitul modificat vechiul Österreichring. Tribunele și blocurile au fost demolate în cursul anului, făcând pista inutilizabilă pentru orice categorie de sport cu motor. Circuitul s-a redeschis în cele din urmă în 2011 ca Red Bull Ring și a fost reintrodus ulterior în calendarul F1 în 2014.

{|class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center;"
|-
!1. 
!2. 
!3. 
!4. 
|-
| 5-7 martie
| 19-21 martie
| 2-4 aprilie
| 23-25 aprilie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!5. 
!6. 
!7. 
!8. 
|-
| 6-9 mai
| 20, 22-23 mai
| 28-30 mai
| 11-13 iunie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!9. 
!10. 
!11. 
!12. 
|-
| 18-20 iunie
| 2-4 iulie
| 9-11 iulie
| 23-25 iulie
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!13. 
!14. 
!15. 
!16. 
|-
| 13-15 august
| 27-29 august
| 
| 
|-
| 
| 
| 
| 
|-
!17. 
!18. 
|-
| 
| 22-24 octombrie
|-
| 
| 
|- class="sortbottom"
| colspan="4" align="bottom" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |(P) - pistă; (S) - stradă.
|}

 Rezultate și clasamente 
 Marile Premii 

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor opt piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

 Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Clasament Campionatul Mondial al ConstructorilorNote:'''
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
2004 în sport